National Zoo (en. für nationaler Zoo), auch National Zoological Garden oder National Zoological Park bezeichnet:

 National Zoo and Aquarium in Canberra, Australien
 Bangladesh National Zoo, siehe Nationalzoo von Bangladesch in Dhaka
 National Zoo (Chile), Santiago, Chile
 National Zoo of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

 National Zoological Gardens (Sri Lanka), Dehiwala, Sri Lanka
 National Zoological Garden of South Africa, Pretoria, Südafrika

 Scottish National Zoological Park, siehe Edinburgh Zoo in Edinburgh, Schottland
 National Zoological Park Delhi, Delhi, Indien
 Smithsonian National Zoological Park in Washington D.C. in den USA